Перие може да се отнася за:
 Бонавантюр де Перие (1510 – 1544), френски поет
 Франсоа Перие (1919 – 2002), френски актьор